A vívó-világbajnokság a Nemzetközi Vívószövetség (Fédération Internationale d'Escrime, röviden: FIE) által szervezett nemzetközi vívóverseny. A sportágban a világbajnokság az olimpia után a legrangosabb verseny.

Vívó-világbajnokságot csak 1937 óta rendeznek annak ellenére, hogy már az első, 1896-os athéni olimpián is rendeztek vívó versenyeket. 1921-ben Párizsban a párbajtőrvívóknak rendeztek Európa-bajnoki versenyt, 1922-ben Ostendében a kardozók és 1926-ban a tőrvívók is részt vettek a versenyen. Női tőrversenyt és férfi tőrcsapat bajnokot 1929-ben avattak először. 1930-ban kardcsapat, párbajtőrcsapat és 1933-ban már női tőrcsapat versenyt is rendeztek. 1937 óta az Európa-bajnokság helyett már világbajnokságot rendeznek évente, az olimpiák vívóversenyei világbajnokságnak is számítanak. Amennyiben valamelyik vívószám kimarad az olimpián, akkor külön versenyen rendezik meg.

Férfiak

Tőr

Párbajtőr

Kard

Nők

Tőr

Párbajtőr

Kard

Jegyzetek

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lapkiadó 1960
 A magyar sport aranykönyve Sport Lapkiadó 1978
 Guinness sport-enciklopédia Solaris 1991

Kapcsolódó szócikkek 
 Vívóvilágbajnokok listája

Sportversenyek